Василий Иванович Себржинский (1786—1833) — профессор Санкт-Петербургской духовной академии в 1814—1833 гг., магистр богословия.

Биография

Малороссиянин, из духовного звания, родился в 1786 году. С 1797 года Себржинский обучался в Киевской духовной академии, а в 1809 году поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, где и окончил курс в 1814 году со степенью магистра богословия. 

Служебная деятельность Василия Ивановича Себржинского началась в 1804 году, когда он занял в Киевской духовной академии учительскую должность по классу нотного пения. 

В 1809—1814 гг. он получал образование в Санкт-Петербургской духовной академии и 13 августа 1814 года назначен в академию бакалавром по классу математических наук и 3 октября — действительным членом академической конференции. 

С 1816 года преподавал в академии и французский язык, а 10 сентября 1818 года был утвержден в звании профессора академии; в 1828 году определен секретарем академии. 

Василий Иванович Себржинский умер 30 июня (12 июля) 1833 года. 

В. И. Себржинский 19 лет ревностно служил в академии, не занимался в это время никакими сторонними делами. В начале своей службы Себржинский обработал свои лекции по алгебре и получил о них лестный отзыв академика Н. И. Фуса. «Основания алгебры», при жизни автора, выдержали два издания в 1820 и 1823 гг. В 1815 году напечатана проповедь Себржинского на погребение генерала от инфантерии Архарова.

Примечания

Литература 
 
 Дела Архива Священного Синода, 1815 г. № 139, и 1823 г., № 217.
 Ком. Д. Уч., 1817 г., 14 августа; 1824 г., 18 июля; 1832 г., 3 октября; 1833 г., 6 июля.

Магистры богословия
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены